Массаге́ль, Массаґель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 274 осіб у працездатному віці (15-64 років) 182 були активні, 92 — неактивні (показник активності 66,4%, у 1999 році було 60,6%). З 182 активних працювало 158 осіб (85 чоловіків та 73 жінки), безробітних було 24 (11 чоловіків та 13 жінок). Серед 92 неактивних 20 осіб було учнями чи студентами, 41 — пенсіонером, 31 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 419,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Массагель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн